Orfeo Bellesini (1920-2004) – calciatore italiano
 Stefano Bellesini (1774-2004) – presbitero agostiniano italiano